

Cinema
 News of the World – film del 2020 diretto da Paul Greengrass

Musica
 News of the World  – album dei Queen del 1977
 News of the World  – singolo dei The Jam del 1978

Altro
 News of the World – giornale britannico fondato nel 1843 e chiuso nel 2011